Угринов — название населённых пунктов на Украине:

 Угринов — село в Гороховском районе Волынской области.
 Угринов — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области.
 Угринов — село в Сокальском районе Львовской области.
 Угринов — село в Подгаецком районе Тернопольской области.